Wiewiórczyn peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wiewiórczyn, un village du powiat de Żnin
 dans la voïvodie de Łódź
 Wiewiórczyn, un village du powiat de Łask